Armeens-Katholieke Kerk, de oosters-katholieke kerken
 Armeens-Apostolische Kerk, de oriëntaals-orthodoxe kerken
 Armeense kathedraal (Moskou), de residentie van de exarch van het bisdom Novo-Nachitsjevan
 Armeense Kathedraal (Lemberg), een kathedraal ten noorden van het marktplein in het oude stadscentrum van Lviv (Lemberg)